Konstrúkcija je lahko:
gradbena konstrukcija - nosilno ogrodje,
geometrijska konstrukcija - postopek natančnega risanja geometrijskih likov,
sestava, ustroj, notranja zgradba - npr.: stavčna konstrukcija, konstrukcija Shakespearove drame ipd.